Péter Balázs puede referirse a las siguientes personas:

Péter Balázs, matemático austríaco;
Péter Balázs, piragüista húngaro;
Péter Balázs, político húngaro.